Gminy w USA:
 Cauthron (ang. Cauthron Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Logan
 Cauthron (ang. Cauthron Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Scott